69 kg mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2013. Rywalizacja w tej konkurencji odbyła się 23 października.

Rekordy świata

Program

Medaliści

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2013